Dun steht für:
 Dun, ein frühgeschichtliches Bauwerk
 den maltesischen Begriff für Priester, siehe beispielhaft Dun Karm Psaila

Dun ist der Name folgender geographischer Orte:
 Dùn, eine Insel in Schottland
 Dun (Ariège), eine Gemeinde im französischen Département Ariège
 Dun (Norwegen), den Verwaltungssitz der norwegischen Gemeinde Fosnes
 Dun (Sornin), ein Berg im französischen Département Saône-et-Loire

mit Namenszusatz:
 Dun-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Dun Laoghaire, eine Stadt in Irland
 Dun-le-Palestel, eine Gemeinde im französischen Département Creuse
 Dun-le-Poëlier, eine Gemeinde im französischen Département Indre
 Dun-les-Places, eine Gemeinde im französischen Département Nièvre
 Dun-sur-Auron, eine Gemeinde im französischen Département Cher
 Dun-sur-Grandry, eine Gemeinde im französischen Département Nièvre
 Dun-sur-Meuse, eine Gemeinde im französischen Département Meuse
 Kanton Dun-le-Palestel, Wahlkreis im französischen Département Creuse
 Kanton Dun-sur-Auron, Wahlkreis im französischen Département Cher

Dun ist der Familienname folgender Personen:
 Angus Dun (1892–1971), US-amerikanischer Priester und Schriftsteller
 Dennis Dun (* 1952), US-amerikanischer Schauspieler
 Edwin Dun (1848–1931), US-amerikanischer Landwirtschaftsberater und Diplomat
 Joshua William Dun (* 1988), US-amerikanischer Musiker und Schlagzeuger
 Mao Dun (1896–1981), chinesischer Schriftsteller, Literaturkritiker und Journalist
 Thomas Dun, schottischer Pirat
 William Sutherland Dun (1868–1934), australischer Paläontologe, Geologe und Präsident der Royal Society of New South Wales

dun steht für:
 Dusun Deyah (ISO-639-3-Code), eine der Barito-Sprachen

DUN steht für:
 Dial-up networking, Netzverbindung per Wählleitung (auch Internet-by-Call)

Siehe auch:
 Duhn
 Dunn
 Duns (Begriffsklärung)

Abkürzung